Восстановление леопарда на Кавказе — проект по созданию в России на территории Северного Кавказа жизнеспособной популяции переднеазиатского леопарда, утверждённый МПР России в 2006 году. Согласно итоговому плану, на российском Кавказе в Краснодарском крае, Адыгее, Осетии и Дагестане будут сформированы пять очагов выпуска леопарда. Их свяжут их в единый эко-коридор для того чтобы популяция этих хищников со временем успешно самовоспроизводилась.

История 
До XIX века леопард был широко распространён на территории Кавказа, однако из-за усиленного истребления в конце XIX — начале XX веков его численность серьёзно сократилась, в ряде мест он исчез полностью. Основными причинами сокращения численности были прямое истребление, истощение кормовой базы и исчезновение мест обитания. Исследование, проведённое в 2004—2005 гг. показало, что общая численность леопарда в этом регионе составляет всего несколько десятков особей. Так, в Азербайджане обитает всего 10-13 животных, в Армении — 10-13, в Грузии — менее 5, в России — 10-15. В России леопард сохранился лишь в труднодоступных районах Дагестана. Ареал его сильно рассечен, и популяция поддерживается во многом за счёт притока особей из Северного Ирана.

Программа восстановления 

Российская Академия Наук совместно с WWF России разработала программу восстановления (реинтродукции) home переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2007 году для её реализации было подписано соглашение между Росприроднадзором, Сочинским национальным парком, Кавказским заповедником, Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и WWF России. В рамках программы предполагается формирование репродуктивных пар среди здоровых и генетически полноценных особей переднеазиатского леопарда, содержащихся в зоопарках, получение от них на базе Сочинского нацпарка здорового потомства, адаптация его для самостоятельной жизни в условиях дикой природы и выпуск молодых леопардов на подготовленные участки Кавказского заповедника.

Выбор Кавказского заповедника как площадки для выпуска леопардов в природу обусловлен наличием хорошо сохранившихся экосистем, обильной кормовой базой, а также большой заповедной территорией, состоящей из Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, а также пограничного Рицинского национального парка в Абхазии. Общая площадь охраняемой территории превышает 500 тыс. га.

Ход реинтродукции

Подготовительный период 

 С 2007 года продолжается строительство Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда
 В сентябре 2009 года в Центр разведения и реабилитации были привезены два леопарда-самца из Туркменистана
 В апреле 2010 года в Центр были доставлены две самки из Ирана
 В октябре 2012 года из Лиссабонского зоопарка в Центр была привезена сформировавшаяся пара леопардов
 В июле 2013 года у пары леопардов, привезённых из Португалии, родилось двое котят
 В августе 2013 года у пары, сформированной самцом из Туркмении и самкой из Ирана, родились ещё двое котят. Однако это была первая беременность у самки, и она отказалась от одного из детёнышей. Его вырастят работники Центра, и он будет использован для дальнейшего получения потомства.
 В ноябре 2014 года живущие в Сочинском национальном парке леопарды в третий раз дали потомство.
 Летом 2016 года в Центре восстановления леопарда на Кавказе родились ещё шесть малышей. Таким образом, всего — начиная с 2013 года — в Центре родились 14 котят.
 Планировалось, что первый выпуск леопардов в дикую природу произойдет весной 2015 года: во избежание близкородственного скрещивания в природу будет выпущено по одному детёнышу из каждого помёта. Оставшиеся будут отправлены в зоопарки для разведения.

Леопарды в условиях дикой природы 
Первый выпуск трёх переднеазиатских леопардов (самцы Ахун и Килли и самка Виктория) в дикую природу Кавказа состоялся 15 июля 2016 года. Животные прошли специальную подготовку к самостоятельной жизни в природе и достигли половой зрелости. На них были надеты спутниковые ошейники, которые позволяют получать оперативную информацию об их местонахождении с высокой точностью.

В выпуске первых леопардов в природу приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров и директор Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин, который сказал:

Мы подошли к очень важному этапу программы — выпуску первых животных в природу, однако нам предстоит сделать еще многое. Для того чтобы популяция была устойчивой, то есть способной к самовоспроизводству, в регионе должно обитать не менее 50 половозрелых особей. Это цель нашей программы

16 ноября 2017 года в Абхазии в селе Лыхны местный житель поймал леопарда, который воровал кур. Следы животного местные жители обнаружили еще в начале месяца. Было установлено, что это самка по кличке Виктория, её вернули в Центр восстановления переднеазиатского леопарда в Сочи.

28 декабря 2017 года, после повторной аттестации в Центре восстановления леопарда на Кавказе, Виктория была вновь выпущена на территории Кавказского заповедника.

19 января 2018 года стало известно о гибели Виктории. Тело кошки нашли на территории Кавказского биосферного заповедника по данным координат ошейника. Внешних повреждений у трупа не обнаружено. Исследователи сделали вывод, что гибель животного могла наступить в результате неудачной охоты.

2 февраля 2019 года стало известно о гибели другого выпущенного леопарда — Килли. Животное забрело на территорию Абхазии, где попалось в установленный браконьерами капкан и было застрелено охотниками.

20 августа 2020 года на территорию Кавказского заповедника выпустили двухлетних леопардов: самка Лаба и самец Кодор.

28 октября 2020 года ошейник на самке Лаба передал сигнал о том что животное находится более 12 часов без движения. Прибывшая на место поисковая группа обнаружило тело животного без признаков насильственной смерти.

См. также 
 Реинтродукция

Примечания

Ссылки 
 На Северном Кавказе восстановят популяцию леопардов
 WWF РФ и фонд Лейлы Алиевой займутся возвращением на Кавказ леопардов
 WWF И БИЛАЙН возвращают леопарда на Кавказ
 На Кавказе восстановят популяцию леопарда
 WWF News. Flying Turkmen leopards to bring species back to Caucasus
 Онлайн-трансляция из питомника леопардов в Сочинском национальном парке
 WWF России. Программа реинтродукции переднеазиатского леопарда

Защита животных
Леопарды